Runge steht für:
 Runge (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Runge (Fahrzeugtechnik), am Rand der Ladefläche befindliche, vertikale Haltestange bei Langguttransportern
 Runge (Texas), Stadt in Texas
 Runge (Mondkrater), Mondkrater
 Fahrzeugfabrik Harold Runge, ehemaliger deutscher Motorradhersteller mit dem Markennamen Runge

Siehe auch:
 Runge-Theorie in der Funktionentheorie
 Runges Phänomen in der Polynominterpolation, siehe Polynominterpolation #Runges Phänomen
 Runge-Kutta-Verfahren, numerisches Approximations-Verfahren
 Laplace-Runge-Lenz-Vektor, Erhaltungsgröße der Bewegung
 Runge-Gross-Theorem, formale Grundlage der zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie